Burtt ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Burtt (* 1948), US-amerikanischer Tontechniker und Tongestalter
 Benjamin A. Burtt (* 1984), amerikanischer Tontechniker
 Brian Laurence Burtt (1913–2008), schottischer Botaniker
 Harold Ernest Burtt (1890–1991), US-amerikanischer Psychologe sowie Hochschullehrer
 Steven Burtt (* 1984), US-amerikanischer Basketballspieler

Burtt ist Teil folgender Firmierung:

 Burtt Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller